

Борисівка (Борисувка) — село, Підляське воєводство, Гайнівський повіт, гміна Гайнівка

Села:
 Борисівка — Автономна Республіка Крим,  Ленінський район
 Борисівка — Вінницька область,  Іллінецький район
 Борисівка — Дніпропетровська область,Нікопольський район
 Борисівка — Житомирська область,  Звягельський район
 Борисівка — Запорізька область,  Мелітопольський район
 Борисівка — Запорізька область,  Бердянський район
 Борисівка — Кіровоградська область, Кропивницький район
 Борисівка — Одеська область,  Білгород-Дністровський район
 Борисівка — Полтавська область,Полтавський район
 Борисівка — Харківська область,Харківський район

 Борисівка — трипільське поселення
 Борисівка — колишній хутір, Житомирська область, Бердичівський район
 Борисівка — колишня колонія, Київська область, Новоград-Волинська міська рада